MC3 steht für:

 MC3, Modellkategorie in der mathematischen Homotopietheorie, siehe Modellkategorie #MC3 (Retrakte)
 CruV-MC3, Kurzform für das Mill Creek crucivirus 3, siehe Cruciviren
 Serie MC3-H, Serie des Pkw-Modells Chrysler 300, siehe Chrysler 300 letter series #1959: 300E (Serie MC3-H)

Asteroide:

 (35004) 1979 MC3
 (13218) 1997 MC3
 (96503) 1998 MC3
 (78113) 2002 MC3
 (175304) 2005 MC3

MC3 steht als Abkürzung für:

 3. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation, siehe Ministerkonferenz der Wirtschafts- und Handelsminister der WTO in Seattle 1999
 Modern Combat 3: Fallen Nation, Videospiel von Gameloft (2011)